Королівський ботанічний сад:

Королівський ботанічний сад (Кренбурн)
 Королівський ботанічний сад (Мельбурн)
 Королівський ботанічний сад (Сідней)
 Королівський ботанічний сад Тасманії

Королівський ботанічний сад (Бутан)

Ботанічний сад Белфаста, Північна Ірландія
 Королівський ботанічний сад Единбургу, Шотландія
 Королівські ботанічні сади в К'ю, Англія

Королівський ботанічний сад, нині Індійський ботанічний сад, Калькутта

Королівський ботанічний сад Мадрида

Королівський ботанічний сад Йорданії

Королівський ботанічний сад (Онтаріо)

Королівський ботанічний сад (Тринідад), Порт-оф-Спейн

Королівський ботанічний сад, Піраденія

Див. також 
 Королівський сад
 Список ботанічних садів